SpVgg Greuther Fürth (celým názvem: Spielvereinigung Greuther Fürth e. V.) je německý sportovní klub, který sídlí v bavorském městě Fürth. Založen byl 23. září 1903 pod názvem SpVgg Fürth. Svůj současný název nese od roku 1996. Od sezóny 2013/14 působil ve 2. Bundeslize, druhé  nejvyšší německé fotbalové soutěži.  

Od sezóny 2020/21 působí v 1.Bundeslize. Své domácí zápasy odehrává na stadionu Sportpark Ronhof Thomas Sommer s kapacitou 18 000 diváků.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl pozemního hokeje, lehké atletiky, plavání, stolního tenisu, gymnastiky a volejbalu.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1903 – SpVgg Fürth (Spielvereinigung Fürth)
 1996 – fúze s TSV Vestenbergsgreuth ⇒ SpVgg Greuther Fürth (Spielvereinigung Greuther Fürth)

Získané trofeje 
 Fußballmeisterschaft / Bundesliga ( 3× )
 1913/14, 1925/26, 1928/29
 Süddeutsch Fußballmeisterschaft ( 3× )
 1913/14, 1922/23, 1930/31
 Gauliga Bayern ( 1× )
 1934/35
 Fußball-Oberliga Süd ( 1× )
 1949/50

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1933–1942: Gauliga Bayern
 1942–1944: Gauliga Nordbayern
 1945–1948: Fußball-Oberliga Süd
 1948–1949: Landesliga Bayern
 1949–1963: Fußball-Oberliga Süd
 1963–1974: Fußball-Regionalliga Süd
 1974–1981: 2. Fußball-Bundesliga Süd
 1981–1983: 2. Fußball-Bundesliga
 1983–1987: Fußball-Bayernliga
 1987–1991: Landesliga Bayern/Mitte
 1991–1994: Fußball-Bayernliga
 1994–1997: Fußball-Regionalliga Süd
 1997–2012: 2. Fußball-Bundesliga
 2012–2013: Fußball-Bundesliga
 2013–2021 : 2. Fußball-Bundesliga
2021–?: Fußball-Bundesliga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, zlaté podbarvení – 1. místo, stříbrné podbarvení – 2. místo, bronzové podbarvení – 3. místo, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

SpVgg Greuther Fürth II 
SpVgg Greuther Fürth II, dříve znám také pod názvem SpVgg Greuther Fürth Amateure, je rezervním týmem Fürthu. Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 2010/11, kdy se v Regionallize (4. nejvyšší soutěž) umístil na 4. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1996–2000: Bezirksoberliga Mittelfranken
 2000–2001: Landesliga Bayern/Mitte
 2001–2008: Fußball-Bayernliga
 2008–2012: Fußball-Regionalliga Süd
 2012– : Fußball-Regionalliga Bayern

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil klubu  na Weltfussballarchiv.com 

Německé fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1903
Sportovní kluby v Bavorsku
Sport ve Fürthu